Győri Péter (1947–) író
 Győri Péter (1954–) közgazdász, szociológus
 Győri Péter (1963–) színész